Il doppio del torneo di tennis Sporting Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Carlos Berlocq e Frederico Gil che hanno battuto in finale Tomáš Cibulec e Jaroslav Levinský 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Tomáš Cibulec /  Jaroslav Levinský (finale)
 Florin Mergea /  Horia Tecău (quarti di finale)

 Flavio Cipolla /  Simone Vagnozzi (quarti di finale)
 Xin-Yuan Yu /  Zeng Shaoxuan (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sporting Challenger 2008